Nybergsund IL-Trysil é um clube de futebol da Noruega fundado em 1918. Sua sede fica em Nybergsund.

Referências

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1918
Clubes de futebol da Noruega